

Antecedentes Históricos 

As tropas brasileiras contaram, quase sempre, com assistência religiosa. No Império, funcionava a Repartição Eclesiástica do Exército, que teve seus serviços paralisados por décadas com o advento da República. Viria a ser restabelecida, no entanto, quando, sob os efeitos da II Guerra Mundial, o País organizou a Força Expedicionária Brasileira para combater na Europa.

Estrutura  

O Serviço de Assistência Religiosa (SAREx) é formado por ministros das religiões católica e evangélica. Os padres e pastores integram o Quadro de Capelães Militares, após um estágio de adaptação iniciado na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) e concluído em diversas organizações militares. Iniciando a carreira como 2º tenente, podem atingir até o posto de coronel.

Atualidade 

Hoje, no Brasil, há um Ordinariato Militar. Uma verdadeira diocese, com seu bispo, sua catedral, seu seminário, seu clero, sua cúria, suas pastorais. Existe um acordo firmado entre a Santa Sé e o governo brasileiro, que regula o funcionamento da Arquidiocese Militar do Brasil no âmbito das Forças Armadas e Forças Auxiliares, sediada em Brasília.

Patrono 

O patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército é o Frei Orlando.

Bibliografia 
Serviço de Assistência Religiosa do Exército Brasileiro

Ver também
Capelania Militar
Exército Brasileiro

Armas do Exército Brasileiro